Иван Руднев:
 Руднев, Иван Григорьевич (1820—1888) — вице-адмирал, градоначальник Севастополя (1882—1885).
 Руднев, Иван Максимович (в монашестве Иоанникий; 1826—1900) — митрополит Киевский и Галицкий.
 Руднев, Иван Михайлович (1910—1970) — украинский врач-педиатр, педагог.
 Руднев, Иван Наумович (в монашестве Ионафан; 1816—1906) — епископ Русской православной церкви.
 Руднев, Иван Николаевич (1851—1912) — российский генерал-майор.
 Руднев, Иван Семёнович (1917—1975) — советский военно-морской деятель, политработник, вице-адмирал.